

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Alexandre Godeau d'Entraigues (1787- ), homme politique français ;
 Alexandre-Pierre-Amédée Godeau d'Entraigues (1785-1856), préfet et maître des requêtes au Conseil d’État.

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme